Caliphaea är ett släkte av trollsländor. Caliphaea ingår i familjen jungfrusländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jungfrusländor
Caliphaea